Los teleóstomos (Teleostomi) es un clado superior de vertebrados gnatóstomos que incluye los osteíctios (estos últimos incluyendo los tetrápodos) y los extintos peces acantodios, es decir, todos los vertebrados con mandíbulas excepto los peces cartilaginosos y los placodermos.

Es nombre es similar al de los teleósteos (Teleostei), o peces óseos, con los que no deben confundirse.

Poseen un solo par de aberturas branquiales cubiertas por un opérculo, características que se pierden en los grupos más derivados (tetrápodos).

Orígenes 

Los orígenes de los teleostomos es incierto. Tradicionalmente se supone que son descendientes de los acantodios ("tiburones espinosos") del período Silúrico Inferior; sin embargo, descubrimientos más recientes muestran que los "tiburones espinosos" son en realidad un conjunto parafilético que conduce a Chondrichthyes y que los placodermos como Entelognathus están más estrechamente relacionados con los peces óseos verdaderos. Incluso después de que los acantodios aparecieron al final del Pérmico, sus parientes ostioctios florecieron de tal manera que hoy comprenden el 99% de las especies de vertebrados vivos.

Características físicas 

Los teleostomos tienen dos adaptaciones principales que se relacionan con la respiración acuática. Los primeros teleostomos probablemente tenían algún tipo de opérculo. Sin embargo, no se trataba de una sola pieza de peces vivos. El desarrollo de una sola abertura respiratoria parece haber sido un paso importante. La segunda adaptación, los teleostomos también desarrollaron un pulmón primitivo con la capacidad de usar algo de oxígeno atmosférico. Esto se desarrolló, en especies posteriores, en el pulmón y (más tarde) en la vejiga natatoria, utilizada para mantener a los peces en flotabilidad neutra. 

Los acantodios comparten con Actinopterygii la característica de tres otolitos , la sagita en el sacro, el asterisco en la lagena y el lapillus en el utriculo. En los dipnoanos solo hay dos otolitos y en latimeria solo hay uno. 

Sin embargo, la mayoría de las sinapomorfías anteriores se pueden encontrar en varios grupos de peces cartilaginosos.

Filogenia 
Según los análisis moleculares las relaciones filogenéticas entre los grupos actuales son:

Referencias 

 Joseph S. Nelson, Fishes of the World, John Wiley & Sons, 2006, ISBN 0-471-25031-7

Gnathostomata